Konjo bezeichnet:
 Konjo (Volk), eine Ethnie in der indonesischen Provinz Südsulawesi
 Konjo (Sprache), die Sprache der Konjo in Südsulawesi
 Bakonjo, eine Ethnie in Uganda
 Konjo (Bantusprache), die Sprache der Bakonjo in Uganda